Baureihe 91 steht für:

 Tenderlokomotiven mit der Achsfolge 1'C der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 91.0-1: Preußische T 9, BLE Nr. 36 bis 43,  PKP-Baureihe Tki2
 Baureihe 91.201 + 202: BLE Nr. 32 und 33
 Baureihe 91.211 + 212: PE Nr. 4 und 5 
 Baureihe 91.221 + 222: WPE Nr. 109 und 110
 Baureihe 91.231 + 232: MFWE Nr. 27 und 28
 Baureihe 91.3-18: Preußische T 9.3
 Baureihe 91.19: Mecklenburgische T 4
 Baureihe 91.20: Württembergische T 9
 Baureihe 91.61: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 91.62: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 91.63: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 91.64: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 91.65: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven
 Baureihe 91.66: durch die DR 1949 übernommene Lokomotive 91 231
 Baureihe 91.67: diverse durch die DR 1949 übernommene Lokomotiven